Спєх Степан (13 червня 1922 — 22 лютого 2009) — український співак і композитор.
 Качанюк-Спєх Ірина (13 червня 1935) — українська перекладачка. Член Національної спілки письменників України.